Иван Иванович Штакельберг:
 Штакельберг, Иван Иванович — барон, генерал-майор (1783), кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).
 Штакельберг, Иван Иванович — барон, полковник (1915), кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.). и Георгиевского оружия.